Saint-Leon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Léon, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                  
 Saint-Léon, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                 
 Saint-Léon, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,                                       
 Saint-Léon, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                       
 Saint-Léon-d'Issigeac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                         
 Saint-Léon-sur-l'Isle, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                            
 Saint-Léon-sur-Vézère, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,